

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Carl Hester (né en 1967), cavalier britannique ;
 Devin Hester (né en 1982), joueur américain de football américain ;
 James McNaughton Hester (1924-2014), éducateur américain ; 
 Joy Hester (1920-1960), artiste australienne ; 
 Marc Hester (1985-), coureur cycliste danois ; 
 Stephen Hester (1960-), homme d'affaires anglais.

Toponyme 

 Hester, census-designated place située en Louisiane.

Homonymie de patronyme